Brommy ist der Familienname folgender Personen:
 Karl Rudolf Brommy (1804–1860), deutscher Konteradmiral

Brommy ist der Name folgender Schiffe:
 Admiral Brommy (Schiff, 1851), deutsche Bark
 Admiral Brommy (Schiff, 1860), deutsche Bark
 Brommy (Schiff, 1916), Räumbootbegleitschiff der Kriegsmarine
 Brommy (F 218), Fregatte und Schulschiff der Bundesmarine

Siehe auch:
 Brommybrücke